Guantánamo eller Guantanamo kan avse

 Guantánamo – en stad i sydöstra Kuba
 Municipio de Guantánamo – en kommun i sydöstra Kuba
 Provincia de Guantánamo – en provins i sydostligaste delen av Kuba
 Guantánamobukten – en havsvik i sydöstra Kuba
 Guantánamobasen – en amerikansk militärbas vid Guantánamobukten
 The Road to Guantanamo – en dramadokumentär om tre brittiska muslimer som satt fängslade på Guantánamobasen
 Guantanamo (pjäs) – en pjäs

Se även 
Guantanamera – flera betydelser